Het ATP-toernooi van Barcelona 2000 (met de officiële naam Trofeo Conde de Godó) werd gespeeld van 24 tot en met 30 april 2000. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona